Carmagnole peut se référer à :

 Carmagnole, commune italienne de la province de Turin ;
 La carmagnole, une danse ;
 La Carmagnole, chanson révolutionnaire française ;
 La carmagnole, habit de sans-culottes ;
 Francesco Bussone da Carmagnola (1390–1432), dit « Carmagnole », général italien ;
 Le Comte de Carmagnole, tragédie d’Alessandro Manzoni ;
 Les frères Alphonse et Théodore Carmagnolle, inventeurs en 1882 d’un scaphandre rigide.

Voir aussi 
 Hubert Carmagnolle (1878–1944), homme politique français.